Дибба Аль-Фуджайра () — эмиратский футбольный клуб из Диббы Эль-Фуджайры, в настоящее время выступающий в Первом дивизионе, втором по уровню в системе футбольных лиг ОАЭ. Домашние матчи в рамках Лиги Арабского залива команда проводит на стадионе Фуджайра Клуб, вмещающем 10 645 зрителей, так как её стадион Дибба Аль-Фуджайра не соответствует требованиям лиги.
 
«Дибба Аль-Фуджайра» была основана в 1976 году. В 2012 году она заняла второе место в группе А эмиратского Первого дивизиона и вышла в Лигу Арабского залива, но задержаться там не сумела и спустя год вылетела обратно. На возвращение «Диббе Аль-Фуджайре» понадобилось два сезона, в 2015 году она выиграла Первый дивизион.

История выступлений

Текущий состав 
Источник:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Дибба Аль-Фуджайра» 
 Профиль клуба на soccerway.com

Футбольные клубы, основанные в 1976 году
Дибба Аль-Фуджайра